Bonifaci (famiglia)
 Antoine Bonifaci
 Bonifaci VI